Gloeophyllaceae är en familj av svampar. Gloeophyllaceae ingår i ordningen Gloeophyllales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Gloeophyllaceae